Clive Lewis peut désigner :

 Clive S. Lewis (1898-1963), auteur et théologien britannique ;
 Clive Derby-Lewis (1936-2016), homme politique sud-africain ;
  (né en 1960), juge de haute cour britannique ;
  (né en 1969), auteur et psychologue en relations industrielles britannique ;
 Clive Lewis (né en 1971), homme politique travailliste britannique.

Voir aussi 
 Lewis Clive (1910-1938), champion d'aviron et homme politique britannique